APC — латинская аббревиатура:
 A Perfect Circle — рок-группа.
  — термин из теории управления.
 Activated protein C — активированный протеин C.
 Alternative PHP Cache — библиотека PHP.
 American Power Conversion — производитель источников бесперебойного питания.
 Anaphase-promoting complex — комплекс стимуляции анафазы
 Angled Physical Contact — вид разъёмного соединения оптических волокон.
 Article Processing Charge — плата за публикацию, которая иногда взимается с авторов за выход статьи в научном журнале.
 Asynchronous Procedure Call — асинхронный вызов процедуры; документированный механизм в Windows, позволяющий выполнить код в контексте потока, «нарушая» естественный ход выполнения потока.
 APC — код ИАТА , Калифорния, США.
 Armoured personnel carrier — бронетранспортёр.
 Adenomatosis polyposis coli —